João Pinto kan syfta på flera artiklar:
 För fotbollsspelaren född 1961, se João Domingos Pinto.
 För fotbollsspelaren född 1971, se João Vieira Pinto.
 För fotbollsspelaren född 1973, se João Manuel Pinto Tomé.